G52 peut faire référence à :
 Affections des autres nerfs crâniens, d'après la classification internationale des maladies ;
 Mali-G52, un processeur graphique ;
 HMS Matchless (G52), un destroyer de la Royal Navy.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres